Песковатский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Песковатский, Алексей Дмитриевич — тракторист-машинист сельскохозяйственного производственного кооператива «Поднятая целина», Верхнедонской район Ростовской области; заслуженный механизатор сельского хозяйства.

Топоним 
 Посёлок совхоза Песковатский — поселок, Липецкая область.
 Песковатский — хутор, Волгоградская область.

См. также 
 Песковатка